Fluorometamfetamin se može odnositi na:

 2-Fluorometamfetamin (2-FMA)
 3-Fluorometamfetamin (3-FMA)
 4-Fluorometamfetamin (4-FMA)